Abu al-Qasim ist der Name folgender Personen:

 Abu al-Qasim ibn Muhammad al-Dschunaid al-Bagdadi (~830–910), Sufi des Islam, siehe Dschunaid
 Abū al Qāsim al-Ḥussain b. Rūḥ an-Nawbaḫtī († 938), Botschafter des verborgenen zwölften Imams der Imamitischen-Schiiten, siehe Abu al-Qasim (Nawwab)
 Abu al-Qasim Muhammad b. al-Hasan al-'Askari, ein Pseudonym von Muhammad ibn Hasan al-Mahdi (869–941?), der verborgene zwölfte Imam der Imamitischen Schiiten
 Abū al-Qāsim Alī ibn al-Hasan († 982), Emir von Sizilien, siehe Abu l-Qasim (Emir)
 Abu al-Qasim Khalaf ibn al-Abbas Al-Zahrawi (936–1013), andalusisch-arabischer Arzt und Wissenschaftler, siehe Abulcasis
 Hakim Abu al-Qasim Mansur Ferdousi (~932/941–~1020/1026), Dichter in Chorasan, siehe Firdausi
 Abu al-Qasim Muhammad ibn Abbad († 1042), Begründer der Abbadiden-Dynastie in Sevilla, siehe Abbad I.
 Abu al-Qasim asch-Schabbi (1909–1934), tunesischer Dichter
 Abu al-Qasim Lahuti (1887–1957), persischer und tadschikischer Dichter, siehe Abolqasem Lahuti
 Abu al-Qasim al-Khoei (1899–1992), schiitischer Großajatollah, siehe Abu l-Qasim al-Choei